Velutina plicatilis är en snäckart som först beskrevs av Cornelius Herman Muller 1776. Enligt Catalogue of Life ingår Velutina plicatilis i släktet Velutina och familjen Velutinidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället släktet Velutina och familjen Lamellariidae. Enligt den svenska rödlistan är arten otillräckligt studerad i Sverige. Arten förekommer i Götaland. Artens livsmiljö är havet. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

 Artfaktablad för Velutina plicatilis

Snäckor
plicatilis